Kattenturm steht für:
 Kattenturm (Obervieland) Ortsteil in Bremen
Türme
 Kattenturm Essen-Kettwig
 Kattenturm Soest
 Kattenturm Wolfhagen
Schiffe
Kattenturm (Schiff, 1944)
Siehe auch: 
Katzenturm